Les élections régionales de 2003 au Frioul-Vénétie Julienne () ont eu lieu les 8 et  afin d'élire le président et les conseillers de la  du conseil régional de la région autonome du Frioul-Vénétie Julienne pour un mandat de cinq ans.

Contexte 
À partir de cette élection, le président est directement élu par la population, avec l'adoption de la Loi Tatarella, utilisée dans les régions à statut simple.

Mode de scrutin 
Le conseil régional du Frioul-Vénétie Julienne est constitué de 60 sièges, dont ses membres sont élus selon un système mixte. 53 des conseillers sont élus grâce aux listes provinciales, à la proportionnelle, tandis que le président est élu grâce au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le vainqueur obtient une prime majoritaire de 5 sièges, tandis que le candidat ayant terminé deuxième devient membre de droit du conseil.

Répartition des sièges

Résultats

Vote populaire

Par provinces

Notes et références 

Frioul-Vénétie Julienne, 2003
Frioul-Vénétie Julienne
Politique au Frioul-Vénétie Julienne
Politique en juin 2003